Týnec (powiat Brzecław)
 Týnec (powiat Klatovy)
 Týnec nad Labem
 Týnec nad Sázavou
 Týnec nad Labem (przystanek kolejowy)
 Týnec nad Sázavou (stacja kolejowa)

Zobacz też